Регламент (, ) — сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проєктування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах. Регламент ремонту укладається науково-дослідними організаціями чи організаціями-розробниками нових методів ремонту і ремонтними організаціями, а затверджується видобувними підприємствами чи акціонерним товариством. Дотримання регламенту сприяє підвищенню ефективності та безпеки виконання робіт.

 Регламент — порядок ведення засідань, зборів, конференцій, сесій і з'їздів представницьких органів

Література 
 Т. І. Шинкаренко. Регламент // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4

Посилання 
 Регламент // 

Право
Документація